Titini (dramaturg), dramaturg romà 
 Titini (centurió), centurió romà republicà
 Gai Titini Gadeu (Caius Titinius Gadaeus) va ser un líder dels esclaus revoltats de Sicília. El 103 aC va entregar al pretor Publi Licini Nerva una important fortalesa (Diodor de Sicília, XXXVI. Eel. 50. p. 532)
 Gai Titini, tribú de la plebs el 193 aC. (Titus Livi. Ab Urbe Condita XXXV,8)
 Luci Titini Pansa Sac, tribú amb potestat consular
 Marc Titini (Marcus Titinius), va ser tribú de la plebs elegit immediatament després de l'abolició del decemvirat el 449 aC.
 Marc Titini, tribú de la plebs el 193 aC. (Titus Livi. Ab Urbe Condita XXXV,8)
 Marc Titini (Marcus Titinius C. F. C. N.), magister militum del dictador Gai Juni Bubulc el 302 aC.
 Marc Titini Curv, pretor romà
 Marc Titini (pretor), pretor romà
 Marc Titini (Marcus Titinius), legat de Publi Licini Nerva durant la Segona guerra servil a Sicília. En la lluita contra els esclaus va ser derrotat. (Diodor de Sicília XXXVI).
 Publi Titini (Publius Titinius), llegat d'un pretor en la guerra contra els gals l'any 200 aC. (Titus Livi. Ab Urbe Condita XXXI,21)
 Sext Titini (Sextus Titinius), tribú de la plebs el 439 aC.